House Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 House Creek Township (North Carolina)
 House Creek Township (Oklahoma)